Henry Bigelow ist der Name folgender Personen:

*Henry Bryant Bigelow (1879–1967), US-amerikanischer Zoologe
 Henry Jacob Bigelow (1818–1890), US-amerikanischer Chirurg